

Patronymes 
 Alexandre Marie Goujon (1770-1823), polytechnicien (1798), capitaine d'artillerie ;
 Alexandra Goujon, politologue spécialiste de la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie ;
 Charles Goujon (1912-1957), aviateur français ;
 Denis Louis Goujon (1780-1864), libraire, à la bibliothèque Mazarine pendant 50 ans ;
 Étienne Goujon (1840-1907), médecin, sénateur du département de l'Ain ;
 Gilles Goujon (1961-), chef cuisinier, 3 étoiles au Michelin en 2010 ;
 Jean Goujon (), sculpteur et architecte français ;
 Jean Goujon (1914-1991), cycliste français ;
 Jean-Marie-Claude-Alexandre Goujon (1766-1795), personnalité de la Révolution française ;
 Julien Goujon (1854-1912), homme politique français ;
 Lazare Goujon, dit le docteur Goujon (1869-1960), homme politique français ;
 Loann Goujon, joueur français de rugby à XV ;
 Louis Joseph Marie Achille Goujon, dit Goujon de la Somme (1746-1810), homme politique français ;
 Patrick Goujon (1969-), prêtre catholique, jésuite et théologien français ;
 Philippe Goujon (1954), homme politique français ;
 Pierre Goujon (1875-1914), député du département de l'Ain ;
 Pierre Goujon, professeur, historien français des sociétés rurales ;
 Théophile Goujon (1835-1902), homme politique français ;
 Yvon Goujon (1937), footballeur ;
 Jean-Claude Goujon (), facteur réputé de clavecins et d'épinettes français.

Divers 

 Goujon, poisson
 Goujon, système de fixation notamment utilisé en menuiserie.
 Goujon, organe mécanique utilisé en visserie
 Goujon, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Auradé 
 Financière Goujon, société holding
 Médaillon de Marie Goujon, nom donné autrefois à un bas-relief réalisé vers 1500 et représentant un buste d'enfant
 rue du Docteur-Goujon, voie du  de Paris
 rue Jean-Goujon, voie du  de Paris

Homonymie de patronyme